360 км — остановочный пункт Северной железной дороги на участке Ярославль — Кострома, расположен в лесной зоне Костромской области, недалеко от посёлков Обломихино и Серково, в 10 км на юго-западе от Костромы. Расстояние до вокзала Кострома-Новая составляет 14 км, до Ярославля-Московского — 87 км. Назван по расстоянию от Ярославского вокзала Москвы.

Платформа низкая, состоит из 3-4 бетонных плит, единственная, так как участок Ярославль-Кострома однопутный. Кассы, а тем более турникеты, отсутствуют. Расположена с правой стороны от пути (при движении на Кострому). Оплата проезда производится в электропоезде. Полностью на платформе помещается 2 первых вагона. К югу от платформы, метрах в 50-ти, располагается нерегулируемый неохраняемый железнодорожный переезд. При движении на Кострому электропоезд останавливается, производит посадку и высадку прямо на переезде (6 вагон).

Официальное название остановочного пункта — 361 км. Оно используется в расписаниях на вокзалах, при объявлении в электричках. Разногласия в названии остановочного пункта возникли из-за того, что в её непосредственной близости располагается километровый столб 360—361. При движении из Костромы весь электропоезд останавливается в районе 361 км, а на Кострому 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й вагоны останавливаются на 360 км.

На платформе останавливается в день 5 электропоездов — 3 на Кострому (7:15, 11:00, 18:40) и 2 на Ярославль-Главный (9:30, 20:05). Время в пути: до Костромы-Новой — 23 мин., до Нерехты — 45 мин., до Ярославля-Московского — 1 ч. 55 мин., до Ярославля-Главного — 2 ч. 05 мин. Пользуется популярностью в дачный период. Экспрессы на о. п. 360 км не останавливаются.

Ссылки 
 Расписание электропоездов Кострома — Ярославль

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Костромской области